Владислав Малаховский:
 Малаховский, Владислав Степанович (1929—2022) — доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
 Малаховский, Владислав Теофилович (1837—1900) — офицер царской армии, инсургент, изобретатель прототипа современного фотоаппарата.